De Veikkausliiga 2015 was het 85ste seizoen in het hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Aan de competitie deden twaalf teams mee. Het seizoen begon op 12 april en eindigde op 25 oktober 2015.

HJK Helsinki trad aan als titelverdediger, maar moest deze afstaan aan Seinäjoen JK, dat onder leiding van trainer-coach Simo Valakari voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen van Finland werd. De club won op de spannende slotspeeldag op eigen veld met 2-0 van FF Jaro, dat daarmee degradeerde en eindigde daarmee één punt voor RoPS Rovaniemi en twee punten voor HJK Helsinki.

In de 198 gespeelde wedstrijden werd in totaal 448 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,26 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Aleksandr Kokko van RoPS Rovaniemi met zeventien treffers, waarvan vijf rake strafschoppen.

Stadions & locaties

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

PK-35 Vantaa wint met 3–2 over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2015 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Prijzen

Managers gala
In november 2015 was er een managersgala gehouden om het voetbalseizoen af te sluiten. Hierbij werden diverse prijzen uitgereikt in de diverse categorieën voor de beste spelers die verkozen werden door trainers en coaches.
 Talent van het jaar -  Kaan Kairinen (Inter Turku)
 Beste keeper -  Mihkel Aksalu (SJK)
 Beste verdediger -  Faith Friday Obilor (RoPS)
 Beste middenvelder -  Moshtagh Yaghoubi (RoPS)
 Beste aanvaller -  Aleksandr Kokko (RoPS)
 Beste coach -  Juha Malina (RoPS)

Zie ook
Beker van Finland 2015
Fins voetbalelftal in 2015

Externe link
Officiële site

2015
Competitievoetbal 2015